Tamblyn peut faire référence à :
Amber Tamblyn (née en 1983), actrice américaine ;
Russ Tamblyn (né en 1934), acteur et danseur américain, père de la précédente ;
(3417) Tamblyn, un astéroïde.

Homonymie de patronyme